Третім етапом відбору на тридцять другі Літні Олімпійські ігри 2021 у Токіо, Японія, після чемпіонатів світу зі спортивної гімнастики 2018 та 2019 стане серія етапів Кубка світу, яка складатиметься з чотирьох етапів Кубка світу з багатоборства 2020, де розподілятимуться 6 ліцензій в особистому багатоборстві (3 — у чоловіків; 3 — у жінок) та восьми етапів Кубка світу в окремих видах 2018—2020 років, на яких буде розіграно 10 олімпійських ліцензій в окремих видах (6 — у чоловіків; 4 — у жінок).

Гімнасти з індивідуальними олімпійськими ліцензіями беруть участь в ОІ виключно в індивідуальній першості.

Етапи Кубка світу з багатоборства 2020 
Серія етапів Кубка світу з багатоборства 2020 (FIG All-Around World Cup) складається з чотирьох етапів:
 Кубок Америки (Мілвокі, США) — 7 березня 2020 року.
 Етап Кубка світу з багатоборства 2020 в Штутгарті, Німеччина — 21-22 березня 2020 року  через коронавірус скасовано, перенесено на 2021 рік. 20-21 березня 2021 рік. скасований турнір в м. Штутгарті, розглядається можливість проведення турніру в іншому місті. скасовано.
 Етап Кубка світу з багатоборства 2020 в Бірмінгемі, Велика Британія — 28 березня 2020 року, перенесено на 2021 рік. 27 березня 2021 рік. скасовано.
 Етап Кубка світу з багатоборства 2020 в Токіо, Японія — 4-5 квітня 2020 року, перенесено на 2021 рік. 2 або 9 травня 2021 року. скасовано.
На етапах Кубка світу з багатоборства 2020 буде розіграно по три олімпійські ліцензії серед чоловіків та жінок. Участь в етапах беруть гімнасти тих країн, які вибороли командну олімпійську ліцензію, та один учасник країни-господаря турніру, що може виборювати призові місця, але його результат не враховується при розподілі ліцензій. У серії етапів Кубка світу з багатоборства 2020 можуть брати участь до чотирьох гімнастів від країни, але не більше одного на етап.

Індивідуальна олімпійська ліцензія з багатоборства надається Національному олімпійському комітету країни, яка посіла перше-третє місце за сумою чотирьох етапів Кубка світу з багатоборства 2020.

Чоловічі результати

Жіночі результати 

Через пандемію коронавірусу та впровадження заборони деякими країнами ЄС на в'їзд іноземних громадян серію кубків світу з багатоборства Міжнародною федерацією гімнастики було остаточно скасовано. Перерозподіл олімпійських ліцензій здійснено за підсумками чемпіонату світу 2018 року:

 Одну додаткову олімпійську ліцензію в багатоборстві у чоловіків отримали збірні Китаю, Росії, Японії.
 Одну додаткову олімпійську ліцензію в багатоборстві у жінок отримали збірні США, Росії, Китаю.

Етапи Кубка світу в окремих видах 2018—2020 
Серія етапів Кубка світу в окремих видах 2018—2020 (FIG Individual Apparatus World Cup) складається з восьми етапів:
 Етап Кубка світу в окремих видах у Котбусі 2018, Німеччина — 20-25 листопада 2018.
 Етап Кубка світу в окремих видах у Мельбурні 2019, Австралія — 21-24 лютого 2019.
 Етап Кубка світу в окремих видах у Баку 2019, Азербайджан — 14-17 березня 2019.
 Етап Кубка світу в окремих видах у Досі 2019, Катар — 20-23 березня 2019.
 Етап Кубка світу в окремих видах у Котбусі 2019, Німеччина — 21-24 листопада 2019.
 Етап Кубка світу в окремих видах у Мельбурні 2020, Австралія — 20-23 лютого 2020.
 Етап Кубка світу в окремих видах у Баку 2020, Азербайджан — 12-15 березня 2020 (фінали скасовані, остаточні результати встановлено за підсумками кваліфікації).
 Етап Кубка світу в окремих видах у Досі 2020, Катар — 18-21 березня 2020  через коронавірус перенесено на 3-6 червня 2020 року, перенесено на 2021 рік. 10-13 березня 2021 року. 23-26 червня 2021 року.

На етапах Кубка світу в окремих видах 2018—2020 буде розіграно десять олімпійських ліцензій, по одній в кожному виді програми (6 серед чоловіків та 4 серед жінок). Олімпійську ліцензію в окремих видах може здобути лише один гімнаст від країни. Участь в етапах беруть гімнасти, які не були задіяні у здобутті командної олімпійської ліцензії. У серії етапів Кубка світу в окремих видах 2018—2020 можуть брати участь 12 чоловіків та 8 жінок від країни, але не більше двох на вид. В залік йдуть результати трьох кращих етапів з восьми. Очки нараховуються за місця у топ-12.

Якщо в окремому виді після восьми етапів є декілька переможців з рівною кількістю очок, то порівнюють суму місць за три етапи. Якщо однакові, то встановлюють суму балів за три етапи. Якщо й вони збігаються, то порівнюють суми оцінок за виконання трьох етапів.

Якщо два чи більше видів виграють гімнасти з однієї країни, то порівнюють суму очок, набраних за три кращі етапи. Якщо вона збігається, то порівнюють середнє значення очок за усю серію етапів. Якщо однаковий результат, то співвідносять середнє місце у кваліфікації усіх етапів серії.

Індивідуальна олімпійська ліцензія в окремому виді є іменною.

Після чемпіонату світі 2019 результати спортсменів, що здобули олімпійські ліцензії, були виключені з рейтингу, а їх очки розподілені між спортсменами, які продовжують боротьбу за індивідуальні олімпійські ліцензії в окремих видах. Перерозподілені очки в таблицях позначаються курсивом.

Чоловічі результати 
По одній ліцензії на вид

Вільні вправи 
Достроково особисту олімпійську ліцензію у вільних вправах отримує іспанський гімнаст Райдерлей Запата.

Кінь 

 Очолює таблицю китайський гімнаст Хао Венг. Однак, в паралельних брусах перемогу одержав його співвітчизник Ю Гао.

Якщо два чи більше видів виграють гімнасти з однієї країни, то порівнюють суму очок, набраних за три кращі етапи:

Хао Венг = 30 + 30 + 30  = 90

Ю Гао = 30 + 30 + 30 = 90

Якщо вона збігається, то порівнюють середнє значення очок за усю серію етапів:

Хао Венг = (30 + 30 + 25 + 0 + 30 + 30)/6  = 24,2

Ю Гао = (20 + 30 + 25 + 30 + 30)/5 = 27,0

Переможцем серед китайських гімнастів стає Ю Гао та отримує особисту олімпійську ліцензію на паралельних брусах.

2. Тоді олімпійська ліцензія розігрується між гімнастами, які посіли друге місце.

Якщо в окремому виді після восьми етапів є декілька переможців з рівною кількістю очок, то порівнюють суму місць за три етапи.

Кохей Камеяма =1 + 2 + 3 = 6

Заідреза Кейха = 3 + 2 + 1 = 6

Якщо однакові, то встановлюють суму балів за три етапи.

Кохей Камеяма = 15,400 + 15,233 + 14,833 = 45,466

Заідреза Кейха =  15,133 + 15,133 + 15,200 = 45,466 (або 15,133 + 15,033 + 15,200 = 45,366)

Рахуються бали з трьох найкращих етапів, тому перемогу в 0,100 бала здобуває японський гімнаст Кохей Камеяма.

Кільця 
Якщо в окремому виді після восьми етапів є декілька переможців з рівною кількістю очок, то порівнюють суму місць за три етапи. (3-3)

Якщо однакові, то встановлюють суму балів за три етапи.

Елефтеріос Петруніас = 15,066 + 15,100 + 15,500 = 45,666

Янг Ліу = 15,200 + 15,166 + 15,133 = 45,499

Володарем олімпійської ліцензії стає грек Елефтеріос Петруніас.

Опорний стрибок 
Якщо в окремому виді після восьми етапів є декілька переможців з рівною кількістю очок, то порівнюють суму місць за три етапи.

Сін Че-Хван = 5 + 1 + 1 = 7

Гіденобу Йонекура = 4 + 4 + 1 = 9

Олімпійську ліцензію здобуває корейський гімнаст Сін Че-Хван.

Паралельні бруси 
Якщо в окремому виді після восьми етапів є декілька переможців з рівною кількістю очок, то порівнюють суму місць за три етапи.

Ю Гао = 1 + 2 + 1 = 4

Владислав Поляшов = 1 + 2 + 1 = 4

Якщо однакові, то встановлюють суму балів за три етапи.

Ю Гао = 15,066 + 15,400 + 15,000 = 45,466

Владислав Поляшов = 15,133 + 15,066 + 15,200 = 45,399

Переможцем виду є китайський гімнаст Ю Гао. Однак, у вправі на коні очолює таблицю китайський гімнаст Хао Венг.

Якщо два чи більше видів виграють гімнасти з однієї країни, то порівнюють суму очок, набраних за три кращі етапи:

Ю Гао = 30 + 30 + 30 = 90

Хао Венг = 30 + 30 + 30  = 90

Якщо вона збігається, то порівнюють середнє значення очок за усю серію етапів:

Ю Гао = (20 + 30 + 25 + 30 + 30)/5 = 27,0

Хао Венг = (30 + 30 + 25 + 0 + 30 + 30)/6  = 24,2

Переможцем серед китайських гімнастів стає Ю Гао та отримує особисту олімпійську ліцензію в паралельних брусах.

Поперечина 
Якщо в окремому виді після восьми етапів є декілька переможців з рівною кількістю очок, то порівнюють суму місць за три етапи.

Гідетака Міячі = 1 + 2 + 1 = 4

Епке Зондерланд = 1 + 1 + 1 = 3

Олімпійську ліцензію здобуває нідерландський гімнаст Епке Зондерланд.

Жіночі результати 
По одній ліцензії на вид

Опорний стрибок 
Достроково особисту олімпійську ліцензію в опорному стрибку отримує американська гімнастка Джейд Кері.

Різновисокі бруси 
Достроково особисту олімпійську ліцензію на різновисоких брусах отримує китайська гімнастка Фань Їлінь.

Колода 
Достроково особисту олімпійську ліцензію на колоді отримує японська гімнастка Урара Ашікава.

Вільні вправи 
Достроково особисту олімпійську ліцензію в опорному стрибку отримує американська гімнастка Джейд Кері, тому за ліцензію у вільних вправах змагаються італійські гімнастки Лара Морі та Ванесса Феррарі.

Особисту ліцензію здобуває італійка Ванесса Феррарі.

Примітки 

Спортивна гімнастика
Спортивні події 2020